Кошаркашки турнир на Летњим олимпијским играма 1904. је био одржан као демонстрациони спорт. Укупно су се одржала четири турнира у четири различита нивоа такмичења: аматерској, колеџ, средњошколској и у конкуренцији основних школа. То је била прва демонстрација неког спорта на Олимпијским играма.

Аматерска конкуренција 

Резултати

Колеџ-универзитетска конкуренција 

Резултати

Средњошколска конкуренција

Конкуренција основних школа

Литература 
 Званични извештај са игара 1904.